Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie allemande

États-Unis 
  d'infanterie (États-Unis)

France 
  d'infanterie française

Japon 
  d'infanterie japonaise

Pologne 
  d'infanterie polonaise

Royaume-Uni 
 44 division d'infanterie britannique
 44 division aéroportée (Inde britannique)
 44 division blindée (Inde britannique)